

Nom de famille 

 Becky Masterman (1951-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
  (1933-1994), botaniste américain ;
 John Cecil Masterman (1891-1977), universitaire, sportif et auteur britannique ;
 Charles Masterman (1873-1927), député britannique
Margaret Masterman (1910-1986), britannique, linguiste, informaticienne, pionnière en traduction automatique ;
 Walter S. Masterman (1876-1946), auteur britannique de roman policier, de roman fantastique et de science-fiction.

Autres 
 (21561) Masterman astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme anglais